Caiano ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Caiano (1933–2015), italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Caiano ist der Name folgender Orte:
 Caiano (Castel San Niccolò), Ortsteil von Castel San Niccolò, Provinz Arezzo, Toskana, Italien
 Caiano, Ortsteil von Cortino, Provinz Teramo, Abruzzen, Italien
 Caiano, Ortsteil von Londa (Toskana), Metropolitanstadt Florenz, Toskana, Italien
 Poggio a Caiano, italienische Gemeinde in der Provinz Prato, Toskana, Italien